A Copa Simón Bolívar é uma competição equivalente à Segunda Divisão do futebol boliviano.

Foi disputada de 1960 e 1976 como o principal campeonato nacional, era disputado pelo campeão e vice de cada um dos 9 departamentos.

Com a criação da Liga de Fútbol Profesional Boliviano em 1977, a Copa Simón Bolívar só voltou ser disputada em 1989 como a 2ª Divisão do Campeonato Nacional.

Sistema de disputa
De 1989 a 2000 a Copa Simón Bolívar era disputa em sistema eliminatório entre os 18 clubes até a final. De 2001 e 2005 adotou-se a divisão dos 18 clubes em 3 grupos de 6 clubes, cada grupo tinha suas partidas disputas em uma determinada cidade, os 2 primeiros de cada clube mais os dois melhores terceiros colocados classificavam-se para as Quartas-de-Final que era de sistema eliminatório até a final.

Desde 2011 a competição passou a ser disputada ao longo de toda a temporada por clube pré-determinados com o nome Nacional B Simón Bolívar

Os campeões

Campeonato Nacional
Ano     - Campeão                  -        Vice
 1960    Wilstermann -                      Aurora
 1961   Municipal -                        Aurora
 1962    não disputado
 1963    Aurora
 1964    The Strongest -                    Aurora
 1965    Municipal -                        Wilstermann
 1966    Bolívar -                          31 de Octubre
 1967    Wilstermann -                      Always Ready
 1968    Bolívar -                          Litoral
 1969    Universitario -                   Litoral
 1970    Chaco Petrolero -                           The Strongest
 1971    Oriente Petrolero -                         Chaco Petrolero
 1972    Wilstermann -                      Oriente Petrolero
 1973    Wilstermann -                      Municipal
 1974    The Strongest -                    Wilstermann 
 1975    Guabirá -                          Bolívar
 1976    Bolívar -                          Oriente Petrolero
 1977 - 1988 não disputado

Segunda Divisão Nacional
 1989    Enrique Happ -                     Universidad
 1990    Universidad -                     Naval Mamoré
 1991    Enrique Happ -                     Guabirá
 1992    Enrique Happ -                     Universidad Católica
 1993    Real Santa Cruz -                  Estudiantes Frontanilla
 1994    Stormers -                         Always Ready
 1995    Municipal -                        Chaco
 1996    Blooming -                         Universidad 
 1997    Real Potosí -                      Universitario (Cochabamba)
 1998    Unión Central -                    Atlético Pompeya
 1999    Atlético Pompeya -                 Mariscal Braun
 2000    Iberoamericano -                   Aurora    
 2001    San José -                         Primero de Mayo
 2002    Aurora -                           Fancesa
 2003    La Paz FC -                        Real Santa Cruz
 2004    Destroyers -                       Primero de Mayo
 2005    Universitario (Sucre) -            Guabirá
 2006    Real Mamoré -                           Ciclón
 2007    Guabirá -                        Nacional Potosí
 2008    Nacional Potosí -                       Primero de Mayo
 2009    Guabirá  -            Ciclón
 2010    Nacional Potosí -                           Real América

Liga Nacional B
 2011-12    Petrolero (Yacuiba) -                        Destroyers
 2012-13    Guabirá -                       Sport Boys
 2013-14    Universitario de Pando  -            Petrolero (Yacuiba)
 2014-15    Ciclón  -            Atlético Bermejo
2015-16  Guabirá - Universitario del Beni

Copa Simón Bolívar 
2016/17 Aurora - Destroyers
2017 Royal Pari - Deportivo Kala
2018 Always Ready - Avilés Industrial FC
2019 Atlético Palmaflor - Real Santa Cruz
2020 Real Tomayapo - Independiente Petrolero
2021 Universitario de Vinto - Universitario de Sucre
2022 Vaca Díez - Libertad Gran Mamoré

Competições de futebol da Bolívia